Hau ist der Name folgender Orte:
 -hau als Suffix als Bestandteil von Ortsnamen
 Hau (Bedburg-Hau), ein Ortsteil der Gemeinde Bedburg-Hau im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Hau (Neuenweg), Passhöhe (825 m) im Südschwarzwald zwischen dem Kleinen und Großen Wiesental und ein Weiler in Neuenweg (Kleines Wiesental) in der Nähe des Passes
 Hau (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hau (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl, Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen.
 Hau (Windeck), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hau, deutscher Name von Poruba (Hustopeče nad Bečvou), Ortsteil von Hustopeče nad Bečvou
 Hau, deutscher Name von Horní Pochlovice, Ortsteil von Kaceřov
 Hậu ist der vietnamesische Name für den Bassac, einen Mündungsarm des Mekong

Hau ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Hau (1881–1926), deutscher Jurist und mutmaßlicher Mörder
 Eddy Hau (* 1952), deutscher Motorsportler

 Elisabeth Hau (* 1959), deutsche Sängerin
 Harald Hau (* 1966), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heide Hau, Geburtsname von Heide Konopatzki (* 1943), deutsche Badmintonspielerin
 Hieronymus Hau (1679–1745), deutscher Maler
 Johannes Hau (1771–1838), deutschbaltischer Maler
 Lene Hau (* 1959), dänische Physikerin
 Woldemar Hau (1816–1895), deutschbaltischer Maler
 Wolfgang Hau (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hau Pei-tsun (1919–2020), chinesisch-taiwanischer Militär und Politiker 

Hau ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 Arnold Hau, fiktive Figur der Neuen Frankfurter Schule.

Hau bezeichnet eine tongaische Währungseinheit, siehe Paʻanga

HAU ist die Abkürzung für:
 Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik, deutscher Uhrenhersteller
 Flughafen Haugesund in Norwegen nach dem IATA-Code
 Hebbel am Ufer, Theaterhaus in Berlin
 Herren-Armband-Uhr, Fachjargon im Uhrenhandel

Siehe auch:
 Haue
 How

Abkürzung